

Patronyme 

 Émile Bessière (1860-1944), parolier et auteur dramatique français ;
 Henri Bessière (1923-2011), imprésario et écrivain français ;
 André Bessière (1926-2017), résistant français ;
 Jean Bessière (1943-), professeur de littérature ;
 Claude Bessière (195.-), pilote de voltige aérienne français ;
 Jacinthe Bessière (19..-), sociologue et écrivaine française.

Pseudonyme 

 F. Richard-Bessière, pseudonyme de François Richard et Henri Bessière.

Toponyme 

 Hôtel de la Bessière, hôtel particulier français de la Meuse.